Wojna płci – amerykański film z 2017 roku
 Wojna płci – amerykański film z 1998 roku
 Wojna płci – seria tenisowych meczów pokazowych